Fouch steht für:

 Fouch (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Fouch (Michigan), Ort im Leelanau County in Michigan, USA